Akins Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Akins Creek (Archey Creek), Fluss im Bundesstaat Arkansas
 Akins Creek (Nottely River), Fluss im Bundesstaat Georgia

Siehe auch:
 Akin Creek